En telecomunicaciones, la locución adverbial fuera de línea (del inglés: offline) tiene los siguientes significados:

 Referente a una operación o a una unidad funcional, cuando no está bajo control directo del sistema al cual está asociada. Las unidades fuera de línea no están disponibles para su uso inmediato a solicitud del sistema, aunque pueden ser operadas independientemente (como el navegador de un computador que no se encuentre conectado a Internet).
 En referencia a un equipo, se dice que está fuera de línea cuando está desconectado del sistema, no se encuentra operativo, y normalmente tiene su fuente de alimentación desconectada, es decir, está apagado.
 Se dice que alguien está fuera de línea cuando se encuentra alejado de un computador que esté conectado a Internet.

Véase también 

 En línea 

Redes informáticas
Correo electrónico